Вейккауслига 1993 () — 63-й сезон чемпионата Финляндии с момента его основания. Титул не смог защитить клуб «ХИК».

Клубы-участники

Предварительная стадия

Чемпионская группа

Ссылки
 Статистика на rsssf.com
 Чемпионат Финляндии 1993 на urheilumuseo.fi
 Чемпионат Финляндии 1993 на veikkausliiga.hs

1993
Финляндия
Спорт в Финляндии в 1993 году